Parise ima više značenja:
 Parise, Torino
 Parise, Trento